Alfredo Canario conocido musicalmente como "El Canario Alfredo" - (Estado Miranda, Venezuela; 10 de mayo de 1979), es un beisbolista venezolano y cantante de música reguetón.

Carrera como beisbolista 
En el año 1999 estuvo toda la temporada en Williamsport y fue nombrado MVP. En el año 2000 empezó a jugar en la clase "A" donde tuvo un buen desempeño. En el 2001 fue promovido a la "AA", donde llegó a batear una vez 37/100 (.370).

Alfredo Canario jugó en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional desde 1996 con los Leones del Caracas hasta el 2002 cuando fue canjeado a los Caribes de Oriente, mas no llegó a vestir esta camiseta ya que fue pasado al equipo Pastora de los Llanos. Estando en este equipo solo dos días es cambiado nuevamente y esta vez pasa a los Navegantes del Magallanes, cambio en el cual se vio involucrado el jardinero César Bolívar.

En el año 2003 es objeto de un nuevo cambio donde llega al club Tiburones de La Guaira junto con el lanzador Oscar Henríquez por el jardinero Alexander Escobar.

Alfredo Canario llegó a las Grandes Ligas con los Pittsburgh Pirates en el 2003, permaneciendo poco tiempo y regresando en 2004.

En el 2005 quedó como agente libre pero no fue elegido.

El el año 2006 los Tiburones de La Guaira lo dejan en libertad y regresa a los Navegantes del Magallanes. Sin embargo, al año siguiente este equipo lo deja también en libertad, no acordando con ningún equipo.  

En el año 2009 firma con Caribes de Anzoátegui, logrando vestir la camiseta. Al año siguiente, firma con Águilas del Zulia tras ser dejado libre por los Caribes.

Carrera como cantante 
En el 2009, debuta junto a Chino & Nacho y Baroni como cantante del género Reguetón; logrando posicionar su primer sencillo "Lo que no sabes tú" como número uno de la cartelera del Récord Report de Venezuela y figurar en otras listas musicales latinoamericanas.

En septiembre de 2010, estrena a la mano también de Chino & Nacho, el tema "Bla Bla Bla". Esta vez teniendo como protagonista del video, a la Ex Miss Universo Dayana Mendoza. El clip cuenta con una producción de primera y muestra varios escenarios naturales del país venezolano.

Vida personal 
Estuvo casado con la modelo y actriz venezolana Astrid Carolina Herrera, que fue "Miss Mundo" 1984 y con la Miss Venezuela, Modelo y Animadora de Portada's Mariangel Ruiz, con quien procreó a la pequeña Mariangel Victoria. 

Anteriormente se figuraba que tuvo una supuesta relación con Dayana Mendoza, tras la grabación de uno de sus videoclips. Pero esto fue desmentido por ella, días más tarde.

Referencias 

Beisbolistas de Venezuela
Músicos de reguetón
Mirandinos